

Персоналії 
 Аркімедес Фігера — венесуельський футболіст, півзахисник клубу «Депортіво Ла Гвайра».
 Дінора Фігера (* 1961) — депутат і голова IV Національної асамблеї Венесуели у вигнанні в Іспанії.

Топоніми 
 Ла-Фонт-де-ла-Фігера — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, провінція Валенсія.

Див. також 
 Фігерас (значення)